Джеймстаун може да се отнася за няколко града:
 Джеймстаун (Австралия), щат Южна Австралия
 Джеймстаун (Ирландия)
 Джеймстаун (Света Елена), столица на британската отвъдморска територия
 В Съединените щати
 Джеймстаун (Вирджиния) – първото английско селище на територията на съвременните Съединени американски щати
 Джеймстаун (Калифорния)
 Джеймстаун (Канзас)
 Джеймстаун (Колорадо)
 Джеймстаун (Луизиана)
 Джеймстаун (Мисури)
 Джеймстаун (Ню Йорк)
 Джеймстаун (Оклахома)
 Джеймстаун (Охайо)
 Джеймстаун (Пенсилвания)
 Джеймстаун (Северна Дакота)
 Джеймстаун (Северна Каролина)
 Джеймстаун (Тенеси)
 Джеймстаун (Южна Каролина)